Izgrev kan verwijzen naar een van de volgende nederzettingen in Bulgarije:

 Izgrev (Blagoevgrad) - dorp in de oblast Blagoevgrad
 Izgrev (Boergas) - dorp in de oblast Boergas
 Izgrev (Jambol) - dorp in de oblast Jambol
 Izgrev (Pleven) - dorp in de oblast Pleven
 Izgrev (Sjoemen) - dorp in de oblast Sjoemen
 Izgrev (Sliven) - dorp in de oblast Sliven
 Izgrev (Smoljan) - dorp in de oblast Sliven
 Izgrev (Sofia) - district in de hoofdstad Sofia
 Izgrev (Varna) - dorp in de oblast Varna